Ismail Ahmed Kader Hassan (ur. 23 maja 1987 w Lille) – dżibutyjski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w belgijskim klubie RFC Tournai.

Życiorys

Kariera klubowa 
Hassan karierę rozpoczynał w 2005 w rezerwach francuskiego zespołu Lille OSC, grających w CFA. W 2006 odszedł do innej drużyny tej ligi, US Lesguin. Grał tam przez dwa lata. W 2008 przeszedł do słowackiego DAC 1904 Dunajská Streda. W ciągu 3,5 roku w jego barwach w słowackiej ekstraklasie zagrał 52 razy. Na początku 2012 przeniósł się do algierskiego klubu ASO Chlef. W połowie tego samego roku odszedł z klubu. Następnie występował we francuskim SAS Épinal, rumuńskim Petrolulu Ploeszti, francuskim FC Villefranche i Calais RUFC.

1 lipca 2018 podpisał kontrakt z belgijskim klubem RFC Tournai.

Kariera reprezentacyjna 
W 2008 Hassan zadebiutował w reprezentacji Dżibuti.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Dżibuti w piłce nożnej
Francuscy piłkarze
Piłkarze Lille OSC
Piłkarze DAC Dunajská Streda
Piłkarze ASO Chlef
Piłkarze SAS Épinal
Piłkarze Petrolulu Ploeszti
Piłkarze FC Villefranche
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Lille